ESMA kan avse:

ESMA – en utbildningsinrättning för marinofficerare i Buenos Aires som efter militärkuppen 1976 fungerade som ett hemligt koncentrationsläger, se Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada
Esma – verksamhet till att stabilisera det finansiella systemet inom Europeiska unionen, se Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten